Brodhead kan syfta på

 Richard Brodhead (1811-1863), amerikansk senator
 Brodhead, Kentucky en ort i USA